Manley (motorfiets), een historisch Brits motorfietsmerk
Manley (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Alexandra Christina Manley, de voormalige echtgenote van de prins Joachim van Denemarken
Peter Manley, een Engelse darter
Stuart Manley, een Welsh professional golfer